Les Actinistia (actinistiens en français) regroupent essentiellement des taxons lazards de poissons sarcoptérygiens, du groupe (paraphylétique) des crossoptérygiens. Ce groupe ne compte que deux espèces vivantes, des Coelacanthiformes du genre Latimeria.

Étymologie 
Du grec ancien ἀκτίς, aktis, « rayon » et de ἱστίον, istion, « voile », à cause des nageoires dorsales rayonnées qui ressemblent à des voiles de bateaux.

Description 
Ils sont caractérisés par un squelette interne des membres monobasaux (un seul élément s'attache aux ceintures) et de l'émail vrai sur les dents. Chez le cœlacanthe, la vessie gazeuse forme un poumon dégénéré rempli de graisse. Les nageoires pédonculées sont utilisées comme des échasses, pour le soulever du fond.

Classification phylogénétique 
Le cladogramme des Actinistia ci-dessous est établi à partir de plusieurs publications :

Notes et références

Voir aussi 
 Gnathostomata (classification phylogénétique)
 Guillaume Lecointre & Hervé Le Guyader, 2001., Classification phylogénétique du vivant. Éd. Belin. 544 pages + annexes. 

Sarcoptérygien (nom scientifique)